Большая Орловка — название населённых пунктов:

 Большая Орловка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Большая Орловка — слобода в Мартыновском районе Ростовской области.
 Большая Орловка — река в Ненецком автономном округе Архангельской области